Drolling

 Martin Drolling (1752-1817), peintre français ;
 Michel Martin Drolling (1789-1851), peintre français, fils du précédent ;

 Louise-Adéone Drölling (1797-1834), peintre française, fille de Martin Drolling et sœur de Michel Martin Drolling. 

D'origine alsacienne ces deux peintres, le père et le fils, ont souvent un tréma sur le o. Un tableau du père est même signé Drelling (ö = e).

Homonymie de patronyme